Центральноамериканский кубок 2017 () — 14-й розыгрыш (4-й под этим названием) чемпионата по футболу среди государств Центральной Америки — одной из зон КОНКАКАФ, проводимый Центральноамериканским футбольным союзом (ЦАФС). Команды, занявшие 1-4 места, примут участие в розыгрыше Золотого Кубка КОНКАКАФ 2017. Пятая команда турнира проведёт стыковые матчи за путёвку на розыгрыш Золотого кубка с командой, занявшей пятое место в розыгрыше Карибского кубка 2017. Розыгрыш кубка прошёл в Панаме 13 — 22 января 2017 года.

Участники 
Первоначально в турнире должны были принять участие все 7 членов ЦАФС. Однако 28 октября 2016 года ФИФА дисквалифицировала Федерацию футбола Гватемалы (FEDEFUT) в связи с несоответствием устава федерации требованиям ФИФА. В качестве крайнего срока для приведения документов в порядок и снятия дисквалификации было установлено 9 декабря 2016 года. Когда к указанному сроку гватемальская федерация не выполнила условий ФИФА, было объявлено, что сборная Гватемалы не будет допущена к розыгрышу Центральноамериканского кубка 2017.

Таким образом в турнире приняли участие 6 сборных:
 
 
 
 
 
 

Регламентом кубка предусмотрено проведение стандартного однокругового турнира (по типу «каждый с каждым»). Каждая сборная провела 5 матчей.

Стадион 
Матчи пройдут на стадионе имени Роммеля Фернандеса в городе Панама.

Турнирная таблица

Матчи

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Чемпион 

Футбол в Северной Америке в 2017 году
2017